
Molekulska formula -{C23H29N3O}- se može odnositi na:
 
 Pirolazamid
 Opipramol
 Nekopidem